Pescadero puede referirse a:
quien tiene el oficio de vender pescado
El Pescadero, población mexicana del municipio de La Paz.